Splügen bezeichnet:

 Splügen GR, ein Dorf und eine ehemalige Gemeinde in der Region Viamala, Kanton Graubünden, Schweiz
 den Splügenpass, einen Alpenpass, der den Kanton Graubünden und die Lombardei (Italien) verbindet

Siehe auch:
 Burg Splügen, eine Burgruine in der Nähe des Dorfes Splügen